Ziepel steht für:
 Ziepel (Gardelegen), einen Ortsteil der Stadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Ziepel (Möckern), einen Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt